

Persone
 Armando Montani (...-1943) – militare italiano medaglia d'oro al valor militare
 Carlo Montani (1868-1936) – pittore, illustratore e giornalista italiano
 Danio Montani (1960) – ex calciatore italiano
 Dario Montani (1961) – ex ciclista su strada italiano
 Enrico Montani (1967) – politico italiano
 Ercole Felice Montani (1884-1956) – politico italiano
 Gerolamo Montani (1774-1849) – militare, politico e benefattore italiano
 Giancarlo Montani (1908-1980) – politico e avvocato italiano
 Giuseppe Montani (1786-1833) – saggista, critico letterario, editore, religioso e traduttore italiano
 Joseph L. Montani (1952) – astronomo statunitense
 Matteo Montani (1972) – pittore e scultore italiano
 Pietro Montani (1946) – filosofo, critico cinematografico e accademico italiano
 Sigismondo Montani (1903-1972) – ingegnere e politico italiano

Altro
 Montani – famiglia aristocratica italiana
 314P/Montani – cometa periodica
 Castel Montani di Sopra – castello della Val Martello nel Trentino-Alto Adige
 Castel Montani di Sotto – castello della Val Martello
 Istituto Tecnico Tecnologico Girolamo e Margherita Montani – istituto di istruzione secondaria di secondo grado di Fermo